Блумен () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Блумен, Жан Франс ван (1662—1749) — фламандский живописец.
 Блумен, Hopберт ван (1670—1746) — фламандский живописец.
 Блумен, Питер ван (1657—1720)— фламандский живописец барокко, декан Академии Святого Луки. 
 Блумен, Тед-Ян (род. 1986) — нидерландский конькобежец, чемпион мира.
 Блумен, Харри (род. 1958) — финский прыгун с трамплина, участник зимних Олимпийских игр 1976 года.